Hettelsberg ist ein Ortsname:

 Hettelsberg (Lauchheim), Weiler der Stadt Lauchheim im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hettelsberg (Westheim), Ortswüstung bei Hüssingen, Gemeinde Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Heckelsberg